Музей Д. И. Менделеева — учреждение, экспозиция и фонды которого так или иначе связаны с жизнью и деятельностью Дмитрия Ивановича Менделеева:

 Музей-архив Д.И. Менделеева — мемориальный музей при СПбГУ в бывшей казённой квартире Д. И. Менделеева в Санкт-Петербурге.
 Мемориальный служебный кабинет и экспозиция в Метрологическом музее при ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева в Санкт-Петербурге.
 Боблово (музей-усадьба) — мемориальный музей в усадьбе Д. И. Менделеева в Клинском районе Московской области, структурно объединённый с музеем-усадьбой А. А. Блока. Примечания